

Sigle 
 Fantastic Four – Fantastici Quattro, un gruppo di supereroi dei fumetti
 Fast forward – avanzamento veloce su videoregistratori, walkman e altri apparecchi
 Feltrinelli Fischer –  collana enciclopedica dell'editrice Feltrinelli
 Fianna Fáil – partito politico irlandese
 Final Fantasy – saga di videogiochi e film giapponesi
 Form Feed – carattere di controllo ASCII
 Full Feature – versione completa
 Full Frame – tipo di sensore di macchine fotografiche
 F.F. – facente funzione (o facente funzioni), dicesi di chi sostituisce in via temporanea il titolare di un ufficio nello svolgimento delle mansioni
 ff – Südtiroler Wochenmagazin, un settimanale in lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano
 #FF – Follow Friday, utilizzato nei social network per suggerire following al termine della settimana
 Fullness Factor – parametro che misura il valore della sazietà
 Foo Fighters – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1994
 F.F. (Acronimo di Foo Fighters) Personaggio de Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean di Hirohiko Araki. Una formazione senziente di plancton. Il nome del personaggio è stato ispirato alla band omonima.
 Fast & Furious – Serie cinematografica d'azione statunitense 
 Fonti Francescane – Raccolta di testi sulla storia dell'Ordine francescano 
 Freeform – rete televisiva via cavo

Automobilismo 

 Ferrari FF – prima Ferrari al mondo con 4 ruote motrici e 4 posti: la sigla FF, infatti, sta per Ferrari Four

Codici 
 ff – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua fula

Informatica 
 FF – abbreviazione per il browser Mozilla Firefox
 FF (equivalentemente ff) – indica (in notazione esadecimale) il byte composto da otto "1" (11111111), cioè l'equivalente del numero decimale 255

Musica 
 f', ff o ancora fff – posti sotto al pentagramma, indicano rispettivamente forte, fortissimo e più che fortissimo come dinamica
 ff – fori di risonanza di alcuni strumenti cordofoni, come il violino.

Sport 
 FF – nelle statistiche del baseball e del softball, eliminato al volo in zona foul (foul fly out)
 FF – abbreviazione di Fotbollförening nella denominazione di diverse squadre svedesi

Altro 
 FF – targa automobilistica di Fürstenfeld (Austria)
 FF – targa automobilistica di Francoforte sull'Oder (Germania)
 FF – abbreviazione di Fanfiction
 FF – Tail code del 1st Fighter Wing, stormo da caccia della United States Air Force
FF – Fisker Fisker, tipica esclamazione usata dalla tribù africana dei Masai, usata principalmente per indicare il sesso maschile del nuovo nascituro.